Die Zwei-Säulen-Strategie steht für:
 die Zwei-Säulen-Strategie der NATO: Verteidigung + Entspannung = Sicherheit
 die zwei-Säulen-Strategie der EZB, bestehend aus wirtschaftlicher und monetärer Analyse